

Geografia
 Tiger Lily – comunità non incorporata dell'Alberta, Canada
 Tiger Lily – comunità non incorporata della California, USA
 Tiger Lily Lake – lago dell'Alberta, Canada

Musica
 Tigerlily – disc jockey australiana
 Tiger Lily – gruppo musicale britannico
 Tiger Lily – gruppo musicale statunitense
 Tigerlily – album dei Lillix del 2010
 Tigerlily – album di Natalie Merchant del 1995
 Tiger Lily Records – etichetta discografica statunitense

Altro
 Tiger Lily – nome in lingua originale di Giglio Tigrato personaggio ideato dallo scrittore James Matthew Barrie. 
 Tiger Lily – pseudonimo della scrittrice e attivista statunitense Lillie Devereux Blake
 17768 Tigerlily – asteroide della fascia principale

Pagine correlate
The Tiger Lily